Микаэ́ла Ко́нлин (; род. 9 июня 1978) — американская актриса. Наиболее известна по роли Энджелы Монтенегро в телесериале «Кости».

Ранние годы 
Микаэла Конлин родилась в Аллентаун, Пенсильвания. Её мать, Дениз Конлин, китаянка, отец, Френ Конлин, ирландец. В 1996 году окончила среднюю школу Паркленд в Южном Уайтхолле, Пенсильвания, где сыграла главные роли в спектаклях «Пока, пока Берди» и «Суровое испытание».

После окончания школы Конлин переехала в Нью-Йорк, где поступила в Нью-Йоркский университет на факультет науки и искусства. Во время учёбы играла в театре «Атлантик Компани» и стажировалась в Амстердаме. Окончила университет со степенью бакалавра искусств.

Карьера 
После окончания университета Конлин сыграла в нескольких сериях документального фильма «Это фактор», рассказывающий о жизни молодых актёров в Нью-Йорке. Вскоре она переехала в Лос-Анджелес, где получила роль Мегги Янг в сериале «Медики», в котором её партнёрами были Уильям Фихтнер и Джон Ханна. В 2004 году сыграла роль политического консультанта Джиннет Макмехон в сериале
«The D.A.»

Наибольшую известность получила за роль Энджелы Монтенегро в телесериале «Кости» (вместе с Эмили Дешанель и Дэвидом Борианазом). В 2008 году за эту роль получила премию Asian Excellence Award в категории «Лучшая телевизионная актриса».

Также Конлин появилась в эпизодах таких фильмов, как «Гарменто», «Любовь в последний миг», вместе с Эдриеном Броуди. В 2006 году появилась в независимом фильме «Открытое небо». В 2007 году вместе с Эми Адамс появилась в финальной сцене фильма «Зачарованная». Позже сцена была удалена.

Личная жизнь 
Микаэла замужем. В 2019 году у супругов родился сын Чарли.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета